Aleurodamaeus är ett släkte av kvalster. Aleurodamaeus ingår i familjen Aleurodamaeidae. 

Aleurodamaeus är enda släktet i familjen Aleurodamaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Aleurodamaeus